Das FIBT-Skeleton-Ranking 2010/11 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2010/11. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und America's Cup (AC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Weltmeisterschaft 2011 sowie der Juniorenweltmeisterschaft 2011 (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Weltmeisterschaften 2011 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2011/12 verteilt.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Rankings

Skeleton